Parti communiste du Pérou peut désigner :
 Parti communiste du Pérou – Sentier lumineux, fondé dans les années 1970 ;
 Parti communiste du Pérou – Patrie rouge, fondé dans les années 1970 ;
 Parti communiste péruvien, fondé en 1928.